Pipalkot (Bajhang) –
 Pipalkot (Dailekh) –

Zobacz też